Шаровики́:
 Шаровики  — семейство жуков.
 Шаровики, или таёжники  — второе название семейства жуков.
 Шаровики, морские пузыри, или цистоидеи  — класс вымерших иглокожих.